Рейчел Флетт (англ. Rachael Flatt; *21 липня 1992, La Jolla, Каліфорнія, США) — американська фігуристка
 Білл Флетт (англ. Bill Flett, нар. 21 липня 1943, Верміліон, Альберта — пом. 12 липня 1999, Едмонтон) — канадський хокеїст.